Die griechische Region Kreta (Περιφέρεια Κρήτης) besteht neben der Hauptinsel, die die größte des Landes und die fünftgrößte Insel des Mittelmeers ist, aus zahlreichen kleineren Inseln und Felsen.

Neben der Hauptinsel mit mehr als 600.000 Einwohnern (Stand 2001) ist Gavdos vor der kretischen Südwestküste die größte und einzige dauerhaft bewohnte Nebeninsel, zugleich markiert sie den südlichsten bewohnten Punkt Europas.

Die Auflistung der Inseln in den folgenden Tabellen erfolgt nach ihrer geografischen Lage: Nach der Hauptinsel Kreta beginnend im Norden (Dia) im Uhrzeigersinn um die Hauptinsel herum. Andere Reihenfolgen (sortiert nach Name, Gemeinde, Größe usw.) können einfach über die Sortierfunktion erreicht werden.

Hauptinsel und größere Inseln

Kleinere Felseninseln und Felsen 
Die Einzelgröße der kleineren Felseninseln oder Felsen beträgt weniger als 0,1 km². Sie liegen in Küstennähe der Hauptinsel oder einer der Nebeninseln. Einzige Ausnahme ist Avgo, die mehr als 30 km von der Nordküste entfernt im Kretischen Meer liegt.

Karten 
 Seekarten, (BSH), 2001
G1093_1, Ormos Kalon Limenon – Not for Navigation, 1:12.500
G1093_4, Ormos Sphakion, 1:12.500
G1093_5, Ansteuerung und Hafen von Souda, 1:25.000
G1093_7, Ormos Phoinikas und Ormos Loutro – Not for Navigation, 1:12.500
G1093_8, Ormos Ierapetras – Not for Navigation, 1:12.500
G1093_9, Ormos Palaiochoras – Not for Navigation, 1:15.000
G1093_10, Ormos Gramvousa – Not for Navigation, 1:15.000
G1093_13, Ormos Pacheisa Ammou, 1:12.500
G1093_14, Ormos A. Nikolaou, 1:12.500
G0702_1, Nisos Kriti (Kreta);Westlicher Teil, 1:150.000
G0703_1, Nisos Kriti (Kreta);Östlicher Teil, 1:150.000, 2000

Weblinks 
 Antonis Vasilakis: Insular complex of Crete (96 islands) (academia.edu)

Einzelnachweise 

Kreta
!Kreta